Buchler ist der Familienname folgender Personen:

 Aviv Buchler (* 2000), israelische Schauspielerin
 Hermann Buchler (1815–1900), deutsch-österreichischer Kaufmann und Industrieller
 Johnny Buchler (1930–2017), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Justus Buchler (1914–1991), US-amerikanischer Philosoph, Hochschullehrer und Autor
 Käthe Buchler (1876–1930), deutsche Fotografin

Buchler bezeichnet:
 Buchler GmbH, deutsches Unternehmen

Siehe auch: 
 Büchler
 Villa Buchler